El Golf puede referirse a:
 Avenida El Golf, arteria vial de Santiago de Chile.
 Barrio El Golf, zona residencial de la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile.
 Barrio el Golf, zona residencial del distrito de Víctor Larco Herrera en la ciudad de Trujillo, Perú.
 Barrio El Golf, libro de Miguel Laborde.
 Barrio El Parque Jardín El Golf, barrio de Punta del Este, Uruguay.
 Sector El Golf, sector frente a la autopista express Concepción y Coronel.
 El Golf, estación ferroviaria de la línea 1 del Metro de Santiago de Chile.
 Junta de Vecinos El Golf Norte, agrupación vecinal de la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile.
 Plaza El Golf (oficialmente, plaza Loreto), plaza de la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile.